Павлюк Сергей Николаевич  (22 декабря 1978 года с. Калиновка, Рокитнянский р-н., Киевская обл., УССР) - украинский режиссёр Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Н. Кулиша.  Ставил спектакли в театрах Украины, России, Белоруссии, Румынии, Польши, Франции, Венгрии и Португалии. Общее количество поставленных спектаклей на 2020 год — 101. Семейное положение: женат, пятеро детей.

Образование 

1996 – 1998 - служил в армии.

С отличием окончил Киевское училище №16 по специализации «столяр».

Затем поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств на факультет театральной режиссуры (курс профессора Н.М.Гусаковой).
Окончил с отличием в 2005 г.

Постановки 
 Вильям Шекспир: «Сон в летнюю ночь», «Макбет», «Ромео и Джульетта».
 Альбер Камю: «Калигула».
 Антон Чехов:  «Чайка», «На большой дороге».
 Недялко Йорданова: «Убийство Гонзаго».
 Николай Гоголь: «Страшная месть», «Вий».
 Бертольд Брехт: «Трехгрошовая опера».
 Никита Воронов: «Страсти по Торчалову».
 Евгений Шварц: «Тень».
 Матея Вишнек: «Приключения медвежат панда».
 Славомир Мрожек: «Лис-аспирант», «Дом на границе».
 Жан Кокто: «Человеческий голос».
 Жан Кокто и Славомир Мрожек: «Монофобия».
 Иван Котляревский: «Энеида».
 Мария Ладо: «Очень простая история».
 Михаил Булгаков,  постановка «Понтий Пилат» по мотивам романа «Мастер и Маргарита .

Лауреат многочисленных театральных фестивалей 
 2005 год - «Тернопольские театральные вечера — 2005. Дебют» в номинации «За лучший режиссерский дебют»;
 Победитель фестивалей «Коломийские представления — 2008» и «Мельпомена Таврии» — в 2009 году получил Гран-при за спектакль «Страшная месть» по Н.Гоголю,
 В 2011 году — Гран-при за спектакль «Наталка Полтавка»,
 В 2012 году победил в номинации «Лучшая режиссура» — спектакль «На большой дороге» по А.Чехову.
 2013 –  спектакль «Калигула» победил в номинации «Лучшая режиссура» , фестиваль «Мельпомена Таврии», г. Херсон
 В 2012 году -  спектакль «Калигула» победил в номинации «Высота», международный театральный фестиваль «Белая вежа»,  г. Брест http://dramteatr.com.ua/news/item/926
 2015 год – победитель а номинации «Лучшая режиссура», фестиваль «Мельпомена Таврии», г. Херсон
 2018 год - присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Украины

Ссылки 
 http://www.dramteatr.com.ua/vist/item/46;
 http://www.dramteatr.com.ua/vist/item/9
 http://www.dramteatr.com.ua/vist/item/620
 http://niklife.com.ua/citylook/39809
 http://www.teatr.od.ua/afisha/monofobiya/
 http://www.dramteatr.com.ua/vist/item/24
 https://web.archive.org/web/20160922192625/http://ukrteatr.odessa.ua/directors/Pavlyuk-Sergei-Nikolaevich/%3Cnowiki/%3E%7B%7B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F статья}}

Персоналии по алфавиту
Режиссёры Украины